Nyfönnemyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyfönnemyrtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Nyfönnemyrtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Stor-Nyfönnemyrtjärnen, sjö i Bjurholms kommun,  (2,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn